Molekulska formula -{C18H27NO2}- se može odnositi na:

 Karamifen
 Diklonin
 S33005